A Grain of Sand – regia di Frank Wilson (1917)
A Grain of Sand – documentario di Joseph Richard Johnson Camí (2009)
A Grain of Sand – regia di Michael Sneed (2013)